Jireček, Jirecek ou Irechek peut faire référence à :

  (1827-1909), juriste,
  (1825-1888), érudit tchèque,
 Konstantin Jirecek (1854-1918), érudit, fils du précédent,
 Ligne Jireček, séparation conceptuelle entre les influences grecques et latines dans les Balkans,
 , endroit de la côte nord-ouest de l'île Smith,
 , municipalité Kavarna, province de Dobritch, Bulgarie.